ARA „Py” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina:
 ARA „Py” (M-10) – trałowiec typu Bouchard z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1937-1967; sprzedany do Paragwaju, gdzie służył pod nazwą ARP „Teniente Fariña” w latach 1968-2017
 ARA „Py” (D-27) – niszczyciel typu Gearing z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Perkins” (DD-877), w służbie argentyńskiej w latach 1973-1987

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów